ANT peut faire référence à :
 Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer, selon la liste de sigles et acronymes concernant la Réunion ;
 aménagement numérique des territoires ;
 ANT, un protocole de réseau sans fil de faible débit et faible consommation, concurrente de la technologie Wireless USB ;
 Association Nationale Transgenre, une association française de soutien aux personnes transgenres et de défense de leurs droits ;
 Actor-Network Theory (en français,  théorie de l'acteur réseau), une approche théorique en sociologie ;
 acide nucléique à thréose en biologie moléculaire, un acide nucléique synthétique proposé comme précurseur de l'ARN.
 Catalogue Advanced/Access Network Technology, catalogue répertoriant de nombreux produits informatiques classifiés de la National Security Agency (NSA).

ANT est un code, qui peut signifier :
 Antigua-et-Barbuda, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Antilles néerlandaises, selon la norme ISO 3166-1, alpha-3 (liste des codes pays) ;
 Antique, la province de la région Western Visayas des Philippines, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:PH).

Ant peut faire référence à :
 
 fourmi, en anglais ;
 Ant, un atoll des États fédérés de Micronésie ;
 Ant, un utilitaire de programmation informatique ;
 Ant, un film de 2002 avec Shae D'Lyn (Femme).

Ant est une abréviation qui peut signifier :
 Antlia, Antliae, le nom latin de la constellation de la machine pneumatique.

Voir aussi 
 

Code
Abréviation